До́мб'є () — польський топонім.
Деякі з них утворені від слова damm, дамба, напр. Dąbie (osiedle Szczecina) - нім. Altdamm - Стара Дамба.
Інші утворені від слова dąb («дуб»): «дуби», «дубове», напр. Dąbie (Wrocław) - до 1945 Grüneiche - Дуб кам'яний, або Grüne Eiche Зелений Дуб.

Домб'є — озеро в Західнопоморському воєводстві
 ,  — частина Щецина, до 1948 року окреме місто, давнє слов'янське місто на озері Домб'є, знищене у 1121, відбудоване німцями у 1176 під назвою Альтдамм — стара дамба
  — село на Віслі, відоме з 1254 як Dambe (Дамба), нині місцевість у   міста Кракова
 Домб'є — концентраційний табір у 1918-1922 роках у , з 1911 в місті Кракові
  — дамба біля , споруджена у 1957–1961, частина  (1949-2002)

Населені пункти та їхні частини
 Домб'є — місто в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Домб'є — гміна в Кросненському повіті Любуського воєводства
 Домб'є — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Домб'є — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домб'є — село в гміні Проховіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домб'є — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домб'є — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Домб'є — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домб'є — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Домб'є — село в гміні Домб'є Кросненського повіту Любуського воєводства
 Домб'є — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Домб'є — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Домб'є — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Домб'є — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Домб'є — село в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Домб'є — село в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства
 Домб'є — село в гміні Псари Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Домб'є — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домб'є — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Домб'є — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домб'є — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Домб'є — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Домб'є — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві
 Домб'є — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Домб'є — частина села Новий Двур у гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домб'є — частина села Здзіловиці в гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Домб'є — частина села Вельополе в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Домб'є — частина села Ґрабіна в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Домб'є — частина села Зембжиці в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Домб'є — частина села Кльонув у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Домб'є — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Домб'є — частина села Воля-Бжостецька в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Домб'є — частина села Тушима в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Домб'є — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домб'є — осада в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Домб'є — осада в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Домб'є — осада в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 

 ,  — найдавніший район Катовиць, відомий з 19 березня 1299 року
 Демба — села у Польщі
 Нова Демба () — місто в південно-східній Польщі

Примітки